RSC Anderlecht startte het seizoen 2007/08 in de Belgische Jupiler League als titelfavoriet, maar paars-wit stond tijdens de winterstop zevende met dertien punten achterstand op leider Club Brugge. Toch eindigde Anderlecht alsnog op de 2de plaats. Bovendien won RSCA voor het eerst in 14 jaar nog eens de Beker van België en raakte het in de UEFA Cup tot in de 1/8ste finales. Voor aanvang van het seizoen wonnen de Brusselaars ook al de Belgische Supercup na een 3-1 zege tegen Club Brugge.

Seizoensoverzicht
RSC Anderlecht zat in een crisisperiode tijdens de heenronde. Paars-wit ging de winterstop in met een achterstand van dertien punten op leider Club Brugge. Zelf stond RSCA maar op de 7de plaats. Maar dankzij een sterke trainerswissel (Ariël Jacobs kwam in de plaats van Franky Vercauteren) en een paar geslaagde wintertransfers zorgde Anderlecht in de terugronde nog voor een spectaculaire remonte. De Brusselaars eindigden alsnog tweede en daardoor behaalden ze een UEFA Champions League-ticket. Standard werd kampioen, Club Brugge eindigde als derde.

In de UEFA Cup kon Anderlecht Europees overwinteren. Nadat paars-wit eerst door Fenerbahçe werd uitgeschakeld in de laatste voorronde van de Champions League, raakte het in de UEFA Cup tot in de 1/8ste finales. Het schakelde bovendien Girondins de Bordeaux uit en ging winnen op het veld van de Duitse kampioen Bayern München.

Ook in de Beker van België zorgde Anderlecht voor een stunt. Voor het eerst sinds 1994 slaagde RSCA er nog eens in om de Belgische beker te winnen. Het was de 9de bekerwinst in de geschiedenis van de club.

Zo wist RSC Anderlecht er dus alsnog een geslaagd seizoen van te maken, ondanks de desastreuze competitiestart. De 2de plaats en de bekerwinst waren een mooie afsluiter van het seizoen waarin RSCA zijn 100-jarig bestaan vierde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Fortis
Sportmerk: adidas

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Anderlecht in het seizoen 2007-2008 deelnam.

Transfers zomerseizoen

Uitgaand

Spelers 
 Anthony Vanden Borre ( Fiorentina)

 Dieumerci Mbokani ( Standard de Liège)

 Jan Van Steenberghe ( FCV Dender EH)

 Samir Ujkani ( Palermo)

 Felipe Aliste Lopes ( Corinthians)

 Roland Lamah (uitgeleend aan  Roda JC)

 Cheik Tioté (uitgeleend aan  Roda JC)

 Cristian Leiva (uitgeleend aan  Sporting Charleroi)

 Mohammed Tchité ( Racing de Santander)

Overig 
 Glen De Boeck (assistent coach, in '07-'08 hoofdtrainer bij Cercle Brugge)

 Jacky Munaron (keepertrainer, in '07-'08 aanvankelijk werkloos)

 Pierre Leroy (teammanager, pensioen)

Inkomend

Spelers 
 Triguinho ( AD São Caetano)

 Sébastien Bruzzese ( RFC de Liège)

 Cyril Théréau ( Steaua Boekarest)

 Jan Polák ( 1. FC Nürnberg)

 Thomas Chatelle ( Racing Genk)

 Guillaume Gillet ( K.A.A. Gent)

Overig 
 Ariël Jacobs (assistent coach  Excelsior Moeskroen)

 Filip De Wilde (keeperstrainer )

Afbeeldingen

RSC Anderlecht naar seizoen
Belgische voetbalclub 2007/08